Илька может означать:

Топоним 
 Илька — село в Заиграевском районе Бурятии.
 Илька — река в Бурятии.

Другое 
 Илька — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Заиграевском районе Бурятии.
 Илька (лат. Martes pennanti) — хищное млекопитающее семейства куньих.